Hans Emons ist der Name folgender Personen:

* Hans Emons (Schauspieler) (1907–1970), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Hans Emons (Musikwissenschaftler) (* 1937), deutscher Musikwissenschaftler 
 Hans-Heinz Emons (* 1930), deutscher Chemiker und Bildungspolitiker